Nicolette, prénom féminin :

 Aucassin et Nicolette, chantefable du début du .
 Nicolette Kluijver (née en 1984), présentatrice de télévision néerlandaise.
 Nicolette Larson (1952-1997), chanteuse américaine.
  (née en 1964), chanteuse britannique.
 Nicolette : album de Nicolette Larson (1978)